Waltner ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Albert Waltner (1846–1925), französischer Maler
 Erland Waltner (1914–2009), mennonitischer Theologe
 Johann Waltner (1900–1987), österreichischer Landespolitiker
 Róbert Waltner (* 1977), ungarischer Fußballspieler
 Willi Waltner (1934–1966), deutscher Ringer

Siehe auch:
 Weltner
 Waldner